KZR steht für:
 Air Astana (ICAO-Code), nationale Fluggesellschaft Kasachstans
 Flughafen Kütahya-Zafer (IATA-Code), türkischer Flughafen

kzr steht für:
 Karang (Sprache) (ISO-639-3-Code), Mbum-Sprache im Kamerun und Tschad

Abkürzung